L'adjectif radiogénique qualifie ce qui provient de la radioactivité.
 Un nucléide radiogénique est un noyau atomique qui résulte de la décroissance radioactive d'un radioisotope.
 L'énergie radiogénique est l'énergie libérée par la décroissance radioactive d'un ou plusieurs radioisotopes. Elle est particulièrement importante dans le bilan thermique de la Terre.

Radioactivité